164 steht für:
 164, ein Jahr n. Chr.
 Alfa Romeo 164, italienisches Auto
 Volvo 164, schwedisches Auto

Siehe auch: